Ce nom vernaculaire peut désigner deux espèces de chouettes :

 Chevêchette cuculoïde (Glaucidium cuculoides)
 Chevêchette du Cap (Glaucidium capense)

Notes et références